

Лауреаты в области литературы и искусства

В области литературы 
За роман «Монументальная пропаганда»
 Войнович, Владимир Николаевич, прозаик.

За роман «Хуррамабад»
 Волос, Андрей Германович, прозаик.

В области архитектуры 
За комплекс работ нижегородской архитектурной школы: жилые дома на улице Ульянова и улице Большая Покровская, административное здание отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Нижегородской области, здание театра «Комедия»
 Пестов, Евгений Николаевич, руководитель авторского коллектива, архитектор.
 Харитонов, Александр Евгеньевич (посмертно), руководитель авторского коллектива, архитектор.
 Варичева, Ирина Владимировна, архитектор.
 Зеляев, Александр Игоревич, архитектор.
 Карцев, Юрий Николаевич, архитектор.
 Коваленко, Владимир Алексеевич, архитектор.
 Копылов, Андрей Юрьевич, архитектор.
 Никишин, Валерий Викторович, архитектор.
 Пестова, Наталья Николаевна, архитектор.
 Степовой, Андрей Витальевич, архитектор.

В области дизайна 
За серию социальных, культурных и рекламных плакатов 1994—2000 годов
 Логвин, Андрей Николаевич, дизайнер-график.

За разработку и реализацию дизайн — системы «КАМАЗ-мастер»
 Якубов, Семён Семёнович, руководитель авторского коллектива, инженер-конструктор,
 Якубова, Ольга Ивановна, дизайнер,
 Беляев, Айдар Раисович, инженер-конструктор,
 Кабиров, Фирдаус Зарипович, инженер-конструктор,
 Костин, Иван Михайлович, инженер-конструктор,
 Халиков, Ильдар Шафкатович, инженер-конструктор,
 Чагин, Владимир Геннадьевич, инженер-конструктор,
 Медведев, Михаил Михайлович, журналист.

В области изобразительного искусства 
За цикл работ «Динамические композиции»
 Кудряшов, Олег Александрович, художник.

За цикл живописных произведений «Прощание с деревней»
 Обросов, Игорь Павлович, художник.

За серию художественных фотографий «Групповой портрет на фоне века»
 Рост, Юрий Михайлович, фотограф.

В области киноискусства 

За художественный фильм «Барак»
 Огородников, Валерий Геннадьевич, режиссёр-постановщик, автор сценария.
 Петров, Виктор Дмитриевич, автор сценария.
 Клименко, Юрий Викторович, оператор-постановщик.
 Зелинская, Вера Евгеньевна, художник-постановщик.
 Иванов, Виктор Борисович, художник-постановщик.
 Гасан-Заде, Алиакпер Али-Гейдар оглы, звукорежиссёр.
 Егорова, Наталия Сергеевна, исполнитель роли.
 Сидихин, Евгений Владимирович, исполнитель роли.
 Усатова, Нина Николаевна, исполнитель роли.
 Ярмольник, Леонид Исаакович, исполнитель роли.

За документальные фильмы «Рыбацкое счастье», «Четвертое измерение», «Казачья доля»
 Эйснер, Владимир Эвальдович, режиссёр, автор сценариев.
 Корзун, Евгений Алексеевич, оператор.

В области музыкального и хореографического искусства 

За концертные программы Международных фестивалей искусств имени А. Сахарова
 Башмет, Юрий Абрамович, альтист.

За главные партии в спектаклях Государственного академического Мариинского театра «Спящая красавица» П. Чайковского, «Манон» Ж. Массне, «Юноша и смерть» И. С. Баха, «Шехеразада» Н. Римского-Корсакова
 Вишнева, Диана Викторовна, солистка балета.

За главные партии в спектаклях Государственного академического Большого театра России «Спящая красавица» П. Чайковского, «Жизель» А. Адана, «Баядерка» Л. Минкуса, «Раймонда» А. Глазунова, «Дочь фараона» Ц. Пуни
 Цискаридзе, Николай Максимович, солист балета.

За концертные программы 1995—2000 годов
 Гутман, Наталия Григорьевна, виолончелистка.

За концертные программы Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии имени Д. Д. Шостаковича
 Дмитриев, Александр Сергеевич, художественный руководитель — главный дирижёр.

В области театрального искусства 

За исполнение ролей классического и современного репертуара
 Маковецкий, Сергей Васильевич, артист,
 Неёлова, Марина Мстиславовна, артист,
 Яковлева, Елена Алексеевна, артист,
 Ясулович, Игорь Николаевич, артист.

За спектакль Российского государственного академического Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова «Аркадия» по пьесе Т. Стоппарда
 Нюганен, Элмо, режиссёр-постановщик,
 Кочергин, Эдуард Степанович, художник-постановщик,
 Лаврова, Мария Кирилловна, исполнитель главной роли,
 Семак, Пётр Михайлович, исполнитель главной роли,
 Толубеев, Андрей Юрьевич, исполнитель главной роли,
 Фрейндлих, Алиса Бруновна, исполнитель главной роли.

В области эстрадного и циркового искусства 
За цикл программ «Джаз: тема с вариациями», «Золотые мелодии джаза», «Джаз и симфоническая музыка», «Саксофон — король джаза», «Первые сорок лет в джазе»
 Гаранян, Георгий Арамович, композитор, дирижёр, саксофонист.

За цирковой аттракцион «Суматранские тигры»
 Павленко, Николай Карпович, руководитель аттракциона.

В области просветительской деятельности 
За книгу «Пушкин. Русская картина мира»
 Непомнящий, Валентин Семёнович, литературовед.

За сохранение, изучение и развитие творческого наследия Вс. Мейерхольда, создание Театрально-культурного центра имени Вс. Мейерхольда
 Фокин, Валерий Владимирович, художественный руководитель Театрально-культурного центра имени Вс. Мейерхольда,
 Валентей, Мария Алексеевна, заведующая Музеем-квартирой Вс. Мейерхольда,
 Фельдман, Олег Максимович, заведующий отделом Государственного института искусствознания.

За произведения для детей и юношества 
За цикл программ в Большом зале московской консерватории и Концертном зале имени П. И. Чайковского 1998—2000 годов
 Попов, Виктор Сергеевич, главный дирижёр — художественный руководитель Большого детского хора ВГТРК.

Лауреаты в области науки и техники 

За работу «Геомагнитные циклы в истории Земли»
 Петрова, Галина Николаевна, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Объединенного института физики Земли имени О. Ю. Шмидта Российской академии наук, руководитель работы.
 Бураков, Константин Спиридонович, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник.
 Бурлацкая, Серафима Петровна, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник.
 Начасова, Инга Евгеньевна, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник.
 Печерский, Диамар Михайлович, доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник.
 Поспелова, Генриэтта Антониновна, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник, — работник того же института;
 Гурарий, Гарри Зиновьевич, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией Геологического института Российской академии наук;
 Храмов, Алексей Никитич, доктор физико-математических наук, заведующий отделом федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский нефтяной научно-исследовательский геологоразведочный институт» Министерства природных ресурсов Российской Федерации и Российской академии наук.

За работу «Научные основы вегетативного размножения растений методом зелёного черенкования»
 Самощенков, Егор Григорьевич, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева.
 Фаустов, Виктор Васильевич, доктор сельскохозяйственных наук, профессор той же академии;
 Кашин, Владимир Иванович, академик Российской академии сельскохозяйственных наук, директор Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства Российской академии сельскохозяйственных наук.
 Поликарпова, Фаина Яковлевна, доктор сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник.
 Трушечкин, Василий Григорьевич, член-корреспондент Российской академии сельскохозяйственных наук, советник при дирекции, — работник того же института;
 Ермаков, Борис Семёнович, доктор сельскохозяйственных наук (посмертно);
 Тарасенко, Михаил Трофимович, доктор сельскохозяйственных наук (посмертно).

За цикл работ по теории больших деформаций, накоплению повреждений и разрушению конструкционных материалов
 Болотин, Владимир Васильевич, академик, заведующий лабораторией Института машиноведения имени А. А. Благонравова Российской академии наук, руководитель работы;
 Вакуленко, Август Алексеевич, доктор физико-математических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета.
 Морозов, Никита Фёдорович, академик, заведующий кафедрой.
 Черных, Климентий Феодосьевич, доктор физико-математических наук, профессор, — работник того же университета;
 Гольдштейн, Роберт Вениаминович, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией Института проблем механики Российской академии наук.

За создание дальнего магистрального пассажирского широкофюзеляжного самолета Ил-96-300 с турбовентиляторными двигателями ПС-90А
 Близнюк, Станислав Григорьевич, лётчик-испытатель первого класса, заместитель начальника лётно-испытательной и доводочной базы по летным испытаниям открытого акционерного общества «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина».
 Елсакова, Ольга Николаевна, ведущий инженер-конструктор.
 Ливанов, Виктор Владимирович, генеральный директор.
 Сидоров, Алексей Владимирович, начальник отдела.
 Терентьев, Вячеслав Иванович, первый заместитель генерального конструктора;
 Иноземцев, Александр Александрович, доктор технических наук, генеральный конструктор — первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Авиадвигатель»;
 Саликов, Вячеслав Алексеевич, кандидат технических наук, генеральный директор открытого акционерного общества «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»;
 Стучалкин, Юрий Арсеньевич, кандидат технических наук, заместитель директора федерального государственного унитарного предприятия «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского».

За работу «Краун-соединения в химии и технологии»
 Цивадзе, Аслан Юсупович, член-корреспондент Российской академии наук, заместитель директора Института общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова Российской академии наук
 Алфимов, Михаил Владимирович, академик, председатель Российского фонда фундаментальных исследований;
 Зефиров, Николай Серафимович, академик, директор Института физиологически активных веществ Российской академии наук;
 Золотов, Юрий Александрович, академик, заведующий кафедрой Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
 Плетнев, Игорь Владимирович, кандидат химических наук, ведущий научный сотрудник того же университета;
 Формановский, Андрей Альфредович, доктор химических наук, ведущий научный сотрудник Института биоорганической химии имени М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова Российской академии наук;
 Якшин, Виктор Васильевич, доктор химических наук, начальник лаборатории Всероссийского научно-исследовательского института химической технологии;
 Иванов, Олег Викторович (посмертно).

За цикл трудов «Асимптотические методы исследования уравнений математической физики»
 Карасев, Михаил Владимирович, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой Московского государственного института электроники и математики (технического университета);
 Буслаев, Владимир Савельевич, доктор физико-математических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета;
 Ильин, Арлен Михайлович, академик, заведующий отделом Института математики и механики Уральского отделения Российской академии наук.

За цикл работ «Теоретические основы комплексной переработки нетрадиционного титано-редкометалльного и алюмосиликатного сырья»
 Леонтьев, Леопольд Игоревич, академик, директор Института металлургии Уральского отделения Российской академии наук.
 Шаврин, Сергей Викторинович, доктор технических наук, главный научный сотрудник того же института;
 Ватолин, Николай Анатольевич, академик, советник Российской академии наук;
 Захаров, Виктор Иванович, доктор технических наук, заведующий лабораторией Института химии и технологии редких элементов и минерального сырья имени И. В. Тананаева Кольского научного центра Российской академии наук.
 Калинников, Владимир Трофимович, академик, директор.
 Николаев, Анатолий Иванович, доктор технических наук, заведующий лабораторией, — работник того же института;
 Морозов, Анатолий Андреевич, кандидат технических наук, старший научный сотрудник Института металлургии и материаловедения имени А. А. Байкова Российской академии наук.
 Резниченко, Владлен Алексеевич, доктор технических наук, заведующий лабораторией того же института.

За разработку и реализацию новых методов структурной нейтронографии по времени пролёта с использованием импульсных и стационарных реакторов
 Аксёнов, Виктор Лазаревич, доктор физико-математических наук, директор Лаборатории нейтронной физики имени И. М. Франка Объединенного института ядерных исследований.
 Балагуров, Анатолий Михайлович, доктор физико-математических наук, начальник сектора.
 Нитц, Владимир Вольдемарович, старший научный сотрудник, — работник той же лаборатории Объединенного института ядерных исследований;
 Глазков, Виктор Павлович, начальник группы Российского научного центра «Курчатовский институт».
 Соменков, Виктор Александрович, доктор физико-математических наук, начальник лаборатории того же научного центра;
 Кудряшев, Валерий Алексеевич, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Петербургского института ядерной физики имени Б. П. Константинова Российской академии наук.
 Трунов, Виталий Андреевич, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией того же института;
 Останевич, Юрий Мечиславович, доктор физико-математических наук (посмертно).

За книгу «Скифский роман»
 Бонгард-Левин, Григорий Максимович, академик, главный научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, руководитель работы;
 Зуев, Вадим Юрьевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа;
 Литвиненко, Юрий Николаевич, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук;
 Тункина, Ирина Владимировна, кандидат исторических наук, учёный секретарь Санкт-Петербургского филиала Архива Российской академии наук.

За разработку стратегии получения ингибиторов вируса иммунодефицита человека и создание фосфазида — нового лекарственного препарата для лечения людей
 Куханова, Марина Константиновна, доктор биологических наук, заведующая лабораторией Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Российской академии наук;
 Бибилашвили, Роберт Шалвович, кандидат физико-математических наук, заведующий отделом Института экспериментальной кардиологии Российского кардиологического научно-производственного комплекса;
 Галегов, Георгий Артемьевич, доктор биологических наук, руководитель отдела Института вирусологии имени Д. И. Ивановского Российской академии медицинских наук;
 Кайков, Михаил Игоревич, заместитель председателя совета директоров закрытого акционерного общества «Производственно-коммерческая Ассоциация АЗТ».
 Кононов, Александр Васильевич, кандидат технических наук, генеральный директор того же акционерного общества;
 Покровский, Вадим Валентинович, академик Российской академии медицинских наук, заведующий лабораторией Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии.
 Юрин, Олег Геральдович, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник того же института;
 Краевский, Александр Антонович, академик (посмертно).

За разработку и внедрение аппаратуры для лечения и функциональной диагностики с использованием низкоинтенсивных электромагнитных колебаний в миллиметровом диапазоне длин волн

 Девятков, Николай Дмитриевич, академик, советник при дирекции Института радиотехники и электроники Российской академии наук, руководитель работы.
 Бецкий, Олег Владимирович, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией.
 Кислов, Владимир Яковлевич, доктор физико-математических наук, заведующий отделом.
 Синицын, Николай Иванович, доктор физико-математических наук, заместитель директора Саратовского филиала, — работник того же института;
 Лебедева, Наталия Николаевна, доктор биологических наук, заместитель генерального директора закрытого акционерного общества «МТА-КВЧ»;
 Голант, Михаил Борисович, доктор технических наук, директор товарищества с ограниченной ответственностью «Милмед»;
 Дедик, Юрий Васильевич, кандидат технических наук, инженер Фрязинской городской стоматологической поликлиники;
 Кислов, Владимир Владимирович, доктор физико-математических наук, научный консультант "Научно-производственного объединения «Форум».

За разработку научных основ создания нового поколения сталей и сплавов для эксплуатации в экстремальных условиях и технологии их обработки
 Банных, Олег Александрович, академик, заведующий лабораторией Института металлургии и материаловедения имени А. А. Байкова Российской академии наук.
 Блинов, Виктор Михайлович, доктор технических наук, главный научный сотрудник.
 Костина, Мария Владимировна, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, — работник того же института;
 Деркач, Геннадий Григорьевич, доктор технических наук, директор по зарубежному производству, заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Научно-производственное объединение энергетического машиностроения имени академика В. П. Глушко».
 Семёнов, Виктор Никонорович, доктор технических наук, главный инженер опытного завода того же акционерного общества;
 Колесников, Александр Григорьевич, кандидат технических наук, руководитель научно-учебного комплекса Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана;
 Петраков, Александр Фёдорович, доктор технических наук, заместитель генерального директора государственного предприятия Государственного научного центра Российской Федерации «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов».

За работу «Химия горячих атомов трития как основа метода исследования поверхностных молекулярных слоев и структуры биополимеров»
 Богачева, Елена Николаевна, кандидат химических наук, ведущий научный сотрудник Института химической физики имени Н. Н. Семёнова Российской академии наук.
 Волынская, Алефтина Васильевна, кандидат химических наук, старший научный сотрудник.
 Гольданский, Виталий Иосифович, академик, советник Российской академии наук.
 Шишков, Александр Владимирович, доктор химических наук, заместитель директора, — работник того же института;
 Агафонов, Дмитрий Евгеньевич, аспирант Института белка Российской академии наук.
 Колб, Вячеслав Адамович, младший научный сотрудник.
 Спирин, Александр Сергеевич, академик, директор, — работник того же института;
 Баратова, Людмила Алексеевна, доктор химических наук, заведующая отделом Научно-исследовательского института физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

За цикл работ «Гнойно-септическая кардиохирургия»
 Шевченко, Юрий Леонидович, академик Российской академии медицинских наук, начальник Военно-медицинской академии Министерства обороны Российской Федерации, руководитель работы.
 Матвеев, Сергей Анатольевич, доктор медицинских наук, начальник отдела.
 Хубулава, Геннадий Григорьевич, доктор медицинских наук, заместитель начальника кафедры.
 Шихвердиев, Назим Низамович, доктор медицинских наук, профессор, — работник той же академии, .

За монографию «Этюды функциональной хирургии язвенной болезни»
 Оноприев, Владимир Иванович, доктор медицинских наук, директор Российского центра функциональной хирургической гастроэнтерологии.

За разработку и внедрение цифровой системы передачи дополнительной информации для сетей общего и специального назначения (система «ТВ-Информ»)
 Зубарев, Юрий Борисович, член-корреспондент Российской академии наук, директор федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт радио», руководитель работы.
 Боловинцев, Юрий Михайлович, начальник лаборатории.
 Кривошеев, Марк Иосифович, доктор технических наук, главный научный сотрудник, — работник того же предприятия;
 Глубоков, Станислав Владимирович, заместитель начальника управления Министерства Российской Федерации по связи и информатизации;
 Прокофьев, Юрий Анатольевич, кандидат экономических наук, генеральный директор акционерного общества закрытого типа «ТВИнформ».
 Сарьян, Вильям Карпович, кандидат технических наук, заместитель генерального директора того же акционерного общества;
 Овсянников, Анатолий Васильевич, начальник вычислительного центра главного информационного центра Министерства внутренних дел Российской Федерации;
 Мушкин, Анатолий Михайлович, кандидат технических наук, заместитель технического директора производственного объединения "Машиностроительный завод «Молния».

За создание многочастотного поляриметрического авиационного радиолокационного комплекса дистанционного зондирования с синтезированной апертурой и цифровой адаптивной обработкой информации «ИМАРК»
 Востров, Эдгар Анатольевич, главный специалист федерального государственного унитарного предприятия «Московский научно-исследовательский институт приборостроения».
 Дзенкевич, Аркадий Владимирович, начальник лаборатории.
 Кошеваров, Геннадий Алексеевич, генеральный директор.
 Манаков, Валерий Юрьевич, ведущий инженер.
 Мельников, Леонид Яковлевич, генеральный конструктор.
 Плющев, Виктор Алексеевич, кандидат технических наук, начальник отдела.
 Порохов, Игорь Олегович, ведущий инженер, — работник того же предприятия;
 Кутуза, Борис Георгиевич, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией Института радиотехники и электроники Российской академии наук.

За цикл работ «Модели и методы в задачах физики атмосферы и океана»
 Марчук, Гурий Иванович, академик, советник Российской академии наук, почетный директор Института вычислительной математики Российской академии наук, руководитель работы.
 Галин, Венер Ягафарович, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник.
 Дымников, Валентин Павлович, академик, директор.
 Залесный, Владимир Борисович, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник.
 Лыкосов, Василий Николаевич, член-корреспондент Российской академии наук, главный научный сотрудник.
 Саркисян, Артём Саркисович, академик, главный научный сотрудник, — работник того же института;
 Демин, Юрий Леонидович, доктор физико-математических наук (посмертно).

За создание автоматизированного промышленного производства диоксида урана для атомной энергетики
 Белынцев, Анатолий Михайлович, заместитель начальника цеха открытого акционерного общества «Машиностроительный завод».
 Дворянсков, Валерий Петрович, начальник лаборатории.
 Меркулов, Виктор Никифорович, главный механик.
 Седельников, Олег Львович, начальник цеха.
 Семочкин, Александр Алексеевич, главный приборист-метролог.
 Старовойтов, Сергей Петрович, начальник отделения, — работник того же акционерного общества;
 Камордин, Станислав Иванович, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник Государственного научного центра Российской Федерации «Всероссийский научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара».

За реализацию комплексной программы создания объектов социального назначения в Москве и Севастополе
 Лужков, Юрий Михайлович, мэр Москвы, премьер правительства Москвы, руководитель работы.
 Китаева, Нина Николаевна, начальник отдела первого заместителя премьера правительства Москвы — руководитель Комплекса архитектуры, строительства, развития и реконструкции города.
 Толкачев, Олег Михайлович, доктор физико-математических наук, первый заместитель премьера правительства Москвы — руководитель Комплекса по имущественно-земельным отношениям;
 Ким, Вячеслав Ильич, заместитель командующего Черноморским флотом Российской Федерации — начальник строительства, инженерного обеспечения и расквартирования Черноморского флота Российской Федерации;
 Кравченко, Виктор Андреевич, начальник Главного штаба Военно-Морского Флота;
 Мухамедханов, Яркун Джафарович, директор государственного предприятия «Институт по проектированию промышленных и транспортных объектов для городского хозяйства города Москвы»;
 Силин, Валерий Михайлович, генеральный директор государственного унитарного предприятия «Управление экспериментальной застройки»;
 Симон, Валентина Леонидовна, главный инженер мастерской N 2 Московского научно-исследовательского и проектного института объектов культуры, отдыха, спорта и здравоохранения.

За результаты астрофизических исследований в рентгеновских и мягких гамма-лучах: наблюдения черных дыр и нейтронных звезд с орбитальной обсерватории «ГРАНАТ» в 1990—1998 годах (цикл работ)
 Новиков, Борис Сергеевич, заведующий отделом Института космических исследований Российской академии наук.
 Сюняев, Рашид Алиевич, академик, заведующий отделом.
 Тамкович, Геннадий Михайлович, доктор технических наук, заместитель директора.
 Терехов, Олег Викторович, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией, работник того же института;
 Бабышкин, Владимир Евгеньевич, главный конструктор темы федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина».
 Церенин, Иван Дмитриевич, заместитель начальника комплекса того же предприятия;
 Кустодиев, Валерий Дмитриевич, начальник отдела федерального государственного унитарного предприятия «Российский научно-исследовательский институт космического приборостроения»;
 Глинкин, Юрий Николаевич (посмертно).

За создание «Геологического атласа России»
 Смыслов, Анатолий Андреевич, доктор геолого-минералогических наук, профессор — консультант Санкт-Петербургского государственного горного института имени Г. В. Плеханова (технического университета), руководитель работы.
 Литвиненко, Владимир Стефанович, доктор технических наук, ректор.
 Сендек, Сергей Вячеславович, кандидат геолого-минералогических наук, профессор, — работник того же института;
 Бурдэ, Александр Исаакович, кандидат геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского геологического института имени А. П. Карпинского Министерства природных ресурсов Российской Федерации и Российской академии наук.
 Харламов, Михаил Георгиевич, кандидат геолого-минералогических наук, заведующий отделом того же института;
 Рундквист, Дмитрий Васильевич, академик, директор Государственного геологического музея имени В. И. Вернадского Российской академии наук;
 Межеловский, Николай Васильевич, доктор геолого-минералогических наук, директор общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональный центр по геологической картографии».

За монографию «Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса»
 Милов, Леонид Васильевич, академик, заведующий кафедрой Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

За разработку научных основ формирования экологически сбалансированных, высокопродуктивных агроландшафтов и систем земледелия
 Володин, Виктор Митрофанович, член-корреспондент Российской академии сельскохозяйственных наук, директор Всероссийского научно-исследовательского института земледелия и защиты почв от эрозии Российской академии сельскохозяйственных наук.
 Здоровцов, Иван Петрович, доктор сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией.
 Черкасов, Григорий Николаевич, доктор сельскохозяйственных наук, заместитель директора, — работник того же института;
 Каштанов, Александр Николаевич, академик Российской академии сельскохозяйственных наук, первый вице-президент Российской академии сельскохозяйственных наук;
 Котлярова, Ольга Геннадиевна, академик Российской академии сельскохозяйственных наук, проректор Белгородской государственной сельскохозяйственной академии;
 Немцев, Николай Сергеевич, член-корреспондент Российской академии сельскохозяйственных наук, директор Ульяновского научно-исследовательского института сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук;
 Ткаченко, Владимир Григорьевич, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией Алтайского научно-исследовательского института земледелия и селекции сельскохозяйственных культур Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук;
 Щербаков, Андрей Павлович, академик Российской академии сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой Воронежского государственного университета.

За разработку научных основ и внедрение комплекса технических решений по обеспечению надежности и безопасности мощных газотранспортных систем криолитозоны
 Будзуляк, Богдан Владимирович, кандидат технических наук, члену правления — начальник департамента открытого акционерного общества «Газпром».
 Кульков, Анатолий Николаевич, кандидат технических наук, начальник отдела общества с ограниченной ответственностью «Уренгойгазпром».
 Ланчаков, Григорий Александрович, главный инженер — первый заместитель генерального директора.
 Сулейманов, Рим Султанович, кандидат технических наук, генеральный директор, — работник того же общества с ограниченной ответственностью.
 Харионовский, Владимир Васильевич, доктор технических наук, заведующий лабораторией общества с ограниченной ответственностью «Всероссийский научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий», — работник того же открытого акционерного общества «Газпром»;
 Егурцов, Сергей Алексеевич, старший научный сотрудник Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина;
 Канайкин, Виктор Архипович, доктор экономических наук, генеральный директор закрытого акционерного общества "Производственное объединение «Спецнефтегаз»;
 Фаворский, Олег Николаевич, академик, академик-секретарь Отделения физико-технических проблем энергетики Российской академии нау.

За работу «Твердые растворы теллуридов кадмия-ртути и фотодиоды на их основе для инфракрасной техники нового поколения»
 Стафеев, Виталий Иванович, доктор физико-математических наук, главный конструктор направления государственного унитарного предприятия "Научно-производственное объединение «Орион», руководитель работы.
 Бовина, Лидия Александровна, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник.
 Болтарь, Константин Олегович, кандидат физико-математических наук, начальник отдела.
 Климанов, Евгений Алексеевич, кандидат технических наук, начальник отдела.
 Пономаренко, Владимир Павлович, доктор физико-математических наук, первый заместитель генерального директора.
 Соляков, Владимир Николаевич, кандидат физико-математических наук, начальник отдела, — работник того же предприятия;
 Лакеенков, Владимир Михайлович, кандидат технических наук, заведующий лабораторией федерального государственного унитарного предприятия "Государственный научно-исследовательский и проектный институт редкометаллической промышленности «Гиредмет»;
 Гибин, Игорь Сергеевич, доктор технических наук, директор государственного унитарного предприятия «Сибирский научно-исследовательский институт оптических систем».

За создание научных основ и технологий массового производства биологически активных и экологически чистых продуктов пчеловодства
 Шаповалов, Геннадий Алексеевич, генеральный директор открытого акционерного общества Пчеловодный комбинат «Коломенский», руководитель работы.
 Воробьёв, Владимир Андреевич, слесарь.
 Глущенко, Виктория Вадимовна, заведующая лабораторией.
 Корнеев, Сергей Михайлович, начальник цеха, — работник того же акционерного общества;
 Кривцов, Николай Иванович, доктор сельскохозяйственных наук, директор Научно-исследовательского института пчеловодства Российской академии сельскохозяйственных наук.
 Кирьянов, Юрий Николаевич, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий отделом.
 Лебедев, Вячеслав Иванович, доктор сельскохозяйственных наук, заведующий отделом.
 Сокольский, Сергей Сергеевич, кандидат сельскохозяйственных наук, директор федерального государственного унитарного предприятия "Опытно-производственное племенное пчелоразведенческое хозяйство «Краснополянское», — работник того же института.

Ссылки 
 Указ Президента Российской Федерации от 6 июня 2001 года № 654 «О присуждении Государственных премий Российской Федерации в области литературы и искусства 2000 года»
 Указ Президента Российской Федерации от 6 июня 2001 года № 655 «О присуждении Государственных премий Российской Федерации в области литературы и искусства 2000 года»
 Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 2000 года № 2084 «О присуждении Государственных премий Российской Федерации 2000 года в области науки и техники»

2000 год в России